Thomas van Seeratt (rentmeester), een Groninger rentmeester
Thomas van Seeratt (waterschap), het naar hem genoemd waterschap